Шортер:
 Шортер, Джон Гилл (1818—1872) — американский политик и государственный деятель, 17-й губернатор Алабамы.
 Шортер, Уэйн (1933—2023) — американский джазовый саксофонист и композитор.
 Шортер, Фрэнк (род. 1947) — американский бегун на длинные дистанции, марафонец.